Столиците са обозначени в курсив.

Забележка 1: Не представляват обединени градски агломерации.

Забележка 2: От септември 2005 г. Ню Орлиънс е евакуиран поради последствията от урагана „Катрина“. Голяма част от жителите на града са се заселили в Батън Руж и околните територии, поради това градът има значително по-висок брой жители.

Население на САЩ
Градове в САЩ
Списъци за САЩ